Якоб ван дер Дус (; 1623—1673) — нидерландский художник, отец Симона.
 Симон ван дер Дус (; 1653—1717) — нидерландский художник, сын Якоба.